Saint-Mard is de naam van diverse plaatsen en gemeenten.

In België:
 Saint-Mard (België), deelgemeente van Virton

In Frankrijk:
 Saint-Mard (Aisne)
 Saint-Mard (Charente-Maritime)
 Saint-Mard (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Mard (Seine-et-Marne)
 Saint-Mard (Somme)
Saint-Mard-de-Réno, Orne
Saint-Mard-de-Vaux,  Saône-et-Loire
Saint-Mard-lès-Rouffy,  Marne
Saint-Mard-sur-Auve,  Marne
Saint-Mard-sur-le-Mont,  Marne